Desa Sirnarasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sirnarasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,65, long 107,12), Jawa Barat, 
 Desa Sirnarasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,86, long 106,52), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar